Karhula ist der Familienname folgender Personen:
 Jalmari Karhula (1878–1942), finnischer Maler, Grafiker und Architekt
 Kati Karhula (* 1978), finnische Leichtathletin
 Risto Karhula (* 1959), finnischer Bühnenbildner
 Tuomas Karhula (* 1982), finnischer Badmintonspieler

Karhula ist der Name folgender Orte:
 Karhula, ehemalige Gemeinde, heute Stadtteil von Kotka
 Karhula, Ortschaft in der Gemeinde Mynämäki, Südwestfinnland
 Karhula, Ortschaft in der Gemeinde Taipalsaari, Südkarelien
 Karhula, Ortschaft in der Gemeinde Taivassalo, Südwestfinnland
 Karhula, Ortschaft in der ehemaligen Gemeinde Tarvasjoki, heute zu Lieto, Südwestfinnland
 Karhula, Ortschaft in der Gemeinde Savitaipale, Südkarelien